Profil − gruppo musicale francese
 profil − rivista austriaca